Steffi Ebert, geb. Schültzke (* 1971 in Halle (Saale)) ist eine deutsche Literatur- und Medienwissenschaftlerin.

Leben 
Steffi Ebert wurde in der DDR geboren und siedelte in die Bundesrepublik über, wo sie als Reisekauffrau arbeitete und das Abitur im Abendgymnasium nachholte. Danach studierte sie deutsche und englische Literatur und Medienwissenschaften. Im Jahr 2008 wurde sie promoviert.

Werke 
 mit Günter Helmes: Das „Fernsehtheater Moritzburg“. Institution und Spielplan. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2003, ISBN 3-936522-99-5.
 Die DDR-Familie und das sozialistische Kollektiv. Eine Analyse zur Vermittlung von Normen und Werten im ostdeutschen Fernsehprogramm. [Hrsg. vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Red.: Kathrin Fahlenbrach], Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften, Halle (Saale) 2005.
 Das heitere Lehrstück? Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, ISBN 978-3-86583-021-0
 mit Claudia Kusebauch, Dana Messerschmidt, Andreas Mohrig: So ein Fernseh-Theater! Politische Akteure und Programmpraxis einer Institution des DDR-Fernsehens. Lang, Frankfurt u. a. 2007, ISBN 978-3-631-55638-2
 Propaganda für Kleinbürger. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2009, ISBN 978-3-86583-347-1

Weblinks 
 Dr. Steffi Ebert (geb. Schültzke) auf medienkomm.uni-halle.de
 Dr. Steffi Ebert, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät II, Institut für Musik, Medien- und Sprechwissenschaften auf forschung-sachsen-anhalt.de

Literaturwissenschaftler
Medienwissenschaftler
Geboren 1971
Deutscher
DDR-Bürger
Frau